

Врбовец — річка, права притока річки Грон.

Врбовец — місто у Загребській жупанії.

Врбовец — село в окрузі Зноймо Південноморавського краю.